India steht für:

 India (Schiff), britisches Passagierschiff (ab 1896)
 India (Hauskatze) (1990–2009), Hauskatze von US-Präsident George W. Bush
 India, englisch für den Staat Indien
 I als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Orte:
 Inđija, deutsch veraltet India, Stadt im Bezirk Srem, Provinz Vojvodina, Serbien
 India (Pennsylvania), USA
 India (Tennessee), USA
 India (Texas), USA

Personen:
 India (Pornodarstellerin) (* 1977), amerikanische Tänzerin, Sängerin und Pornodarstellerin
 La India (* 1969), puerto-ricanische Salsa-Sängerin
 Sigismondo d’India (1582–1629), süditalienischer Renaissancekomponist

Siehe auch:

 Indian (Begriffsklärung)
 Indien (Begriffsklärung)